Маргарита Австрийска () може да се отнася за:

 Маргарет фон Бабенберг (1204 – 1266) – дъщеря на австрийския херцог Леополд VI фон Бабенберг, съпруга на крал Хайнрих II Хоенщауфен
 Маргарета Австрийска (1395–1447) – дъщеря на Албрехт IV, съпруга на херцог Хайнрих XVI от Бавария
 Маргарета Австрийска (1416–1486) – дъщеря на херцог Ернст Железни, съпруга на саксонския курфюрст Фридрих II „Кроткия“
 Маргарита Австрийска (1480–1530) – дъщеря на император Максимилиан I и леля на Карл V
 Маргарита Австрийска (1536–1566) – дъщеря на император Фердинанд I, австрийска ерцхерцогиня и монахиня
 Маргарета Австрийска (1567–1633) – дъщеря на император Максимилиан II, монахиня
 Маргарита Хабсбург-Австрийска (1584 – 1611) – австрийска ерцхерцогиня и съпруга на крал Филип III Испански
 Маргарета Клементина Австрийска (1870 – 1955) – дъщеря на ерцхерцог Йозеф Карл Лудвиг от Австрия, съпруга на Алберт фон Турн и Таксис